Арсе́н Карле́нович Даллакя́н (род. 1 июля 1984, Уфа, Башкортостан, Российская Федерация) — российский методолог человекоцентричности и гуманизации управления, автор.

Биография и профессиональный путь 
Арсен Даллакян родился 1 июля 1984 года в городе Уфа в семье преподавателей философии. Отец — карабахский армянин, доктор философских наук Карлен Ашотович Даллакян. Мать — волжская татарка, кандидат философских наук Галия Рашидовна Чумарина.

В 2010 защитил кандидатскую диссертацию по философии по теме «Самоидентификация культуры в эпоху глобализации»

С 2008 по 2014 год занимал управляющие должности в банках и страховых компаниях.

2016 — Директор по стратегии лаборатории «Нейротехнологии в управлении» при Финансовом университете при Правительстве РФ.

В 2017 года создал проектно-исследовательскую организацию «Российский поведенческий департамент»

В 2019 году получено свидетельство о депонировании экземпляра произведения (объекта интеллектуальной собственности): Методика применения поведенческих наук в управлении «Человекоцентричность: BECX и CX-Value Stream».

Основные идеи 
Гуманизация деятельности — это создание условий для чувственного принятия, что смысл труда — Человек.

С ростом технологического прогресса индивид в обществе становится все более обособленным.

Умение понимать, что лежит в основе поведения — это возможность снять барьер между людьми для со-творчества и сотрудничества.

Гуманизация организации (человекоцентричность) — это наличие рабочих принципов и правил в трудовых отношениях, которые помогают достигать не только операционную эффективность, но и не вредят личности, обществу и окружающей среде, а также помогают развивать гуманистические ценности в сотруднике: принятие, эмпатия, творческая самореализация, удовольствие от труда, сотрудничество, честность, активность, ответственность, продуктивность.

Человекоцентричность — культура деятельности, основанная на принципах гуманизма.

Основа Человекоцентричности — принятие иррациональной сущности Человека и освобождение от принуждения соответствовать его функциональной роли.

Быть Человекоцентричным — это понимать, что человек не существует в вакууме, а живет в контексте, и потому на него влияют как разнообразные внешние силы, так и собственные ценности и эмоции.

Человекоцентричная деятельность — использование знаний о Человеке для создания условий, при которых он склонен сделать лучший для него выбор, который, в силу несовершенного аппарата принятия решений, в других условиях человек может игнорировать.

Человекоцентричные отношения — обращаться с человеком будто он лучше, чем есть на самом деле, и тем самым подталкивать к росту.

Человекоцентричное видение — признание факта, что Человек — это возможность. Какую бы роль он ни исполнял сейчас, у него всегда есть возможность принести в мир счастье.

Цель Человекоцентричности — снижение веса функциональных ролей в идентичности людей и тем самым снятие барьеров при сотворчестве, сотрудничестве, общении. Минимизация отчуждения, оценок, отношений по принципу «свой-чужой».

Даллакян предлагает три уровня Человекоцентричности:

1. Личностный

2. Корпоративный

3. Государственный.

Проблема на личностном уровне состоит в том, что существует барьер между людьми по причине того, что люди себя оценивают по мыслям и чувствам, а других — по поступкам.

Преодолеть этот барьер можно изучая факторы, влияния на поведения и учитывая эмоциально-контекстуальное состояние индивида.

Проблема на корпоративном уровне состоит в том, что сотрудники крупных корпораций потеряли смысл своего труда и не видят его результат. Преодолеть эту проблему можно внедрив модель менеджмента, основанную на управлении опытом сотрудника, клиента, партнера.

Проблема на государственном уровне состоит в том, что между «государством и гражданином» существует пропасть в коммуникациях, от этого зреет социальный негатив.

Преодолеть эту проблему можно с помощью внедрения модели менеджмента основанную на опыте гражданина и внедрив метрику «удовлетворённость гражданина».

Эффективность от данных изменений повысится при смене управленческой культуры в гос. секторе от стратегии показательных мега-проектов к культуре «малых дел».

Менеджмент-методологии 
2017—2022 — Автор Декларации Человекоцентричности

2019 — Автор методики «Российская человекоцентричная бизнес-модель» CXVS (c)

2018 — Автор дорожной карты по разработке принципов РОБОЭТИКИ

2017 — Автор методики «Методология дизайна опыта» BECХ (с)

Нон-фикшн книги 
автор 4 нон-фикшн книг, в том числе изданных в Германии и США.
 The Ultimatum of Pleasure. Издательство Hamilton Books, ISBN-13 978-0761869436, ISBN-10 0761869433
 Pursuit of Pleasure. Издательство Ibidem-Verlag, ISBN-10: 3838209508, ISBN-13: 978-3838209500
 «Ультиматум Удовольствия». Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», ISBN 978-5-906828-96-5
 «Управляй Удовольствием». Издательство «Эксмо», ISBN 978-5-699-83768-7
 «Новая цивилизационная парадигма». Издательство бИздательские решенияю, ISBN 978-5-4474-6563-6

Арсен Даллакян является со-автором книги «Новая цивилизационная парадигма», ставшей лучшая книгой по гуманитарным наукам в 2015 г.

Научные статьи 
Автором более 20 научных статей.
 Глобализация или новый мировой порядок (тезисы). — Глобализация и национальные интересы России. — Уфа.: ВЭГУ. — 2004. — с. 17-20.
 Глобализация и экологическая безопасность России в XXI веке (тезисы). — Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Уфа.: УЮИ МВД РФ. — 2006. — с. 40-12.
 Самоидентификация культуры как условие ее устойчивого развития в эпоху глобализации (тезисы). — Сборник тезисов докл. международной конференции Какшетау. — : 2006. — с. 64-65.
 Управление имиджем столичного города в эпоху глобализации (статья). — Социально-гуманитарное знание. — : 2008. — № 7 — с. 93-101.
 Имидж столичного города в эпоху глобализации (статья). — Вестник ВЭГУ. — 2008. — № 3. — с. 74-82.

Статьи, входящие в перечень, ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК России:
 «Проблема стимулирования сбережений в свете открытий поведенческой и когнитивной экономики» журнал «Теоретическая и прикладная экономика». Издательство Notabene. май 2017
 «Терроризм — как форма социальной экзистенции?» Вестник ВЭГУ 2015, No3 С.84-92. (ст. ВАК)
 «Философское осмысление уроков Первой мировой войны.» Вестник ВЭГУ 2014, No5 (73).(октябрь ст. ВАК) C.94-101
 «Война и мир антропопарадигм в эпоху глобализации.» М.: ИФ РАН. Канон. 2010 . С. 161—186. (ВАК)
 «Российская модель альтер-глобализации как форма социокультурной динамики.» Социология. No 4, 2010. С. 10-15.

Художественные книги 
Автор трёх художественных книг:
 «Между небом и гаражами». Издательство «Мир интеллектуальной книги», ISBN 978-5-4253-0791-0
 «Пути и Путы». Издательство «Издательские решения», ISBN 9785447423711
 «Эра Беспилотников. Автономный человек». Издательство «Издательские решения», ISBN 9785447462819

Примечание 
Приглашенный эксперт на ТВ и радио, более 100 эфиров с 2016 г. на всех федеральных каналах: Первый канал, Россия, Москва 24, РБК, Дождь и другие, радиостанций Вести ФМ, Радио Россия и др.

Автор более 70 статей и 200 комментариев в таких изданиях как «Ведомости», «Коммерсант», «Компания», Village, Rubase и др.

Спикер конференций с 2010 года.

В списке: FinanceRetail2017, CX Forum2017, Неделя продаж, 2017, Остров 20-21.

Примечания 

Гуманизм
Методология